Поташня — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Поташня — деревня в Верхнедвинский район Витебская область.
 Поташня — деревня в Межанском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Поташня — деревня в Первомайском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Поташня — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Поташня — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Поташня — деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Поташня — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Поташня — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Поташня — деревня в Усвятском районе Псковской области.

Украина 
 Поташня — село в Бершадском районе Винницкой области.
 Поташня — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Поташня — село в Каневском районе Черкасской области.
 Поташня — село в Богуславском районе Киевской области. 
 Поташня — село в Бородянском районе Киевской области.

См. также 
 Паташня